AII steht für:
 Agence de l'innovation industrielle, französische nationale Förderagentur, heute Teil der Banque Publique d'Investissement
 American Indian Institute
 Ali Sabieh Airport (IATA-Flughafencode), Flughafen in Ali Sabieh, Ali Sabieh (Region), Dschibuti
 Air Integra (ICAO-Code), kanadische Fluggesellschaft

A II steht für:
 Angiotensin II, zu den Gewebshormonen zählendes Peptidhormon

aii steht für:
 Assyrisch-neuaramäischer Dialekt (ISO-639-3-Code), nordostaramäischer Dialekt

Siehe auch:
 All
 A2

Abkürzung